Jack Rabbit ist der Name folgender Achterbahnen:

Jack Rabbit (Clementon Park), Holzachterbahn, eröffnet 1919, geschlossen 2002
Jack Rabbit (Idora Park), Holzachterbahn, eröffnet 1914
Jack Rabbit (Kennywood), Holzachterbahn, eröffnet 1920
Jack Rabbit (Seabreeze), Holzachterbahn, eröffnet 1920